Станг () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Станг, Фредерик (1808—1884) — норвежский юрист, государственный служащий и политик, первый премьер-министр Норвегии.
  (1867—1941) — норвежский юрист и политик-консерватор, член Стортинга, министр юстиции и полиции, председатель Норвежского нобелевского комитета, ректор Университета Осло.
 Станг, Христиан (1900—1977) — норвежский лингвист, специалист по славянским языкам.

См. также 
 Штанге
 Фредрик Станг Лунд